Lars Axelsson kan åsyfta:
Lars Axelsson (översättare)
Lars "Laxen" Axelsson
Lars Axelsson (travtränare)